Манкуернас има више значења:

 Манкуернас (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Манкуернас, Ел Триунфо (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику